Кубок СРСР з футболу 1962 — 21-й розіграш кубкового футбольного турніру в СРСР. Володарем Кубка вдруге став «Шахтар» (Донецьк).

Зональний етап

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 5

Зона УРСР

Зона Союзні республіки 
Зона 1

Зона 2

Фінальний етап

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1/4 фіналу

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Результати на WildStat.ru  
 Протоколи матчів на kwadra.ru  
 Протоколи матчів на fc-dynamo.ru  
 Архів 
 RSSSF  

Кубок СРСР з футболу
СРСР
1962 в СРСР